Joseph Pschorr ist der Name folgender Personen:

* Joseph Pschorr (Brauer, 1770) (1770–1841), deutscher Bierbrauer
 Joseph Pschorr (Brauer, 1867) (1867–1942), deutscher Brauereibesitzer